Nordische Biene bezeichnet:  

Dunkle Europäische Biene (Apis mellifera mellifera)
Die Nördliche Biene (), russische Zeitung